Чкаловский район — районы в СССР и России, названные в честь Чкалова:

Районы городов 
 Чкаловский район Екатеринбурга

Районы областей 
 Чкаловский район — административно-территориальная единица до 2015 года в Нижегородской области, ныне Городской округ город Чкаловск
 Чкаловский район — название Оренбургского района в 1938—1963 годах
 Чкаловский район — район Приморского края, существовавший в 1939-1963 годах
 Чкаловский район — название Батыревского района Чувашской АССР в 1939—1958 годах
 Чкаловский район — район, существовавший в Северо-Казахстанской и Кокчетавской областях Казахской ССР и Казахстана в 1939—1997 годах.
 Чкаловский район — район, существовавший в Таджикской ССР в 1941—1950 годах.
 Чкаловский район — название Никопольского района Днепропетровской области Украинской ССР в 1939—1946 годах.